István (Stephen) Kelen, pongiste hongrois, champions du monde dans les années 1920-1930
 Jacqueline Kelen, écrivaine française 
Redirection (patronyme)